Сулятино — деревня в Костромском районе Костромской области. Входит в состав муниципального образования Чернопенское сельское поселение. Находится в пригородной зоне Костромы.

Географическое положение 
Расположена в юго-западной части Костромской области в 20 километрах к югу от центра Костромы.

История 
С 30 декабря 2004 года Сулятино входит в образованное муниципальное образование Чернопенское сельское поселение, согласно Закону Костромской области № 237-ЗКО.

Население

Инфраструктура 
ТОС деревни Сулятино (победитель в 2020-ом году областного ежегодного конкурса на лучшую организацию работы территориального общественного самоуправления).

Обелиск и памятник погибшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Школьники прикреплены к МОУ Чернопенская средняя общеобразовательная школа в посёлке Сухоногово.

Транспорт 
Автодорога с выездом на федеральную трассу Р-132 «Золотое кольцо» (бывшая Р-600 «Кострома-Иваново»).

Примечания 

Населённые пункты Костромского района